Верхел има више значења:

 Верхел (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Верхел (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Верхел (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Верхел (Сантијаго Јосондуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику